SSB steht für:
 Schwimmschnellbrücke
 Ship submersible ballistic, ein U-Boot-Typ, siehe U-Boot mit ballistischen Raketen
 Single-sideband modulation, siehe Einseitenbandmodulation
 Single-strand binding protein, siehe Einzelstrang-bindendes Protein
 Site-specific browser – dt.  Browser
 Special Security Bureau (in der Landessprache Sahastra Seema Bal), ein indischer paramilitärischer Nachrichtendienst
 Staatsbibliothek zu Berlin
 Statistisk sentralbyrå, Statistikbehörde Norwegens
 Strahlenschutzbeauftragter
 Super Smash Bros., eine Videospielreihe von Nintendo
 SSB Spezialschiffbau Oortkaten
 Direktorat der Verteidigungsindustrie, Türkei

Bahnen und Verkehrsbetriebe:
 Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
Städtische Strassenbahnen Bern
 Straßenbahnen der Stadt Berlin
 Stuttgarter Straßenbahnen
 Straßburger Straßenbahn, die frühere deutsche Bezeichnung der heutigen Compagnie des transports strasbourgeois

Vereinigungen:
 Sauerländer Schützenbund
 Schwäbischer Sängerbund
 Schweizerischer Samariterbund
 Schweizerischer Schachbund, Dachorganisation der Schachspieler in der Schweiz
 Senioren-Schutz-Bund, eine Interessenvertretung für Senioren in Deutschland
 Societas Sanctae Birgittae, eine Vereinigung von Männern und Frauen in der Schwedischen Kirche
 Sozialistischer Schülerbund
 Südtiroler Schützenbund

ssb steht für:
 Süd-Sama (ISO-639-3-Code), Sprachvarietät in Südostasien, siehe Malayo-polynesische_Sprachen#West-Malayo-Polynesisch

Abkürzung